Zawody rozpoczynające Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/2021 były rozgrywane w Wiśle w dniach 21–22 listopada 2020 roku.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle jest Agnieszka Baczkowska oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Sandro Pertile. Jego asystentem jest, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym jest Mika Jukkara, a jego asystentem – Sandro Sambugaro. Kontrolą sprzętu zajmują się Sepp Gratzer oraz Berni Schödler.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 20 listopada 2020

Konkurs drużynowy – 21 listopada 2020

Konkurs indywidualny – 22 listopada 2020

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2020/2021
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2020 w polskim sporcie